Unter der Bezeichnung E 3/3 hat die Sihltalbahn (SiTB) sieben dreifachgekuppelte Tenderlokomotive verschiedener Baujahre zusammengefasst:

 SiTB E 3/3 Nr. 1 und 2 wurden von der SLM in den Jahren 1892 und 1893 gebaut. Beide Maschinen wurden 1924 an das Gaswerk Basel verkauft. Die Nr. 1 wurde 1948 verschrottet. Die Nr. 2 steht seit 2004 der Zürcher Museums-Bahn (ZMB) für Dampfsonderzüge zur Verfügung.

 SiTB E 3/3 Nr. 3 und 4 hat die SLM von der NOB E 3/4 abgeleitet und 1897 gebaut. Nach der Ausrangierung wurden beide Lokomotiven 1965 als Spielplatzlokomotiven aufgestellt. Die Lokomotive Nr. 3 wurde nach ihrer Entfernung 1988 verschrottet. Die Nummer 4 steht nach ihrer Entfernung vom Spielplatz 2015, nun als Denkmallokomotive beim Bahnhof Sihlwald.

 SiTB E 3/3 Nr. 5 wurde von der SLM 1899 gebaut. Die Maschine ist gegenüber Nr. 3 und 4 mit Rauchverbrenner und Spurkranzschmierung technisch verbessert. Seit 1997 wird die Lokomotive von der ZMB als E 3/3 «Schnaaggi-Schaaggi» eingesetzt.

 SiTB E 3/3 Nr. 6 wurde von der SLM 1912 gebaut. Sie ist im Gegensatz zu den älteren Lokomotiven Nr. 3, 4 und 5 eine Heissdampf-Lokomotive mit Überhitzer. Die Maschine kam 1926 zur Uerikon-Bauma-Bahn und von dort 1948 zum Gaswerk Basel, um die SiTB Nr. 1 zu ersetzen. Sie wurde 1956 verschrottet.

 Als SiTB E 3/3 Nr. 10 wurde die 1890 gebaute JB E 3/3 der Chemins de fer du Jura bernois (deutsch: Bernische Jurabahnen) eingereiht.

Literatur 
 Hans Waldburger, Hans Tempelmann: Die Sihltalbahn. 100 Jahre von der Dampfbahn zur modernen S-Bahn-Linie. Minirex, Luzern 1992, ISBN 3-907014-06-5, Seiten 73–78

Anmerkungen 

Tenderlokomotive Achsfolge C
Triebfahrzeug (Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn)
Schienenfahrzeug (Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik)